Personen
 Adam Hann-Byrd - Amerikaans acteur
 Allie Hann-McCurdy - Canadees ijsdanser
 Chris Hann - Brits sociaal antropoloog
 Della Hann - Amerikaans psycholoog
 Frank Hann - Australisch ontdekkingsreiziger
 Georg Hann - Oostenrijks operazanger
 Jason Hann - Amerikaans percussionist
 Judith Hann - Brits presentator en publicist
 Julius von Hann - Oostenrijks meteoroloog
 Les Hann - Engels voetballer
 Marjorie Hann - Zuid-Australisch kunstschilder
 Ng Tian Hann - Maleis filmregisseur
 Quinten Hann - Australisch snooker-speler
 William Hann - Australisch ontdekkingsreiziger
 Wong Choong Hann - Maleis badmintonspeler

Geografie
 Hann (Senegal) - plaats in Senegal
 Hann Land District - regio in de staat West-Australië
 Hann. Münden - plaatsen in Nedersaksen, Duitsland
 Hann (rivier) - rivier in de staat West-Australië

Zie ook
 Han (doorverwijspagina)